Sulphur o sulfur (azufre en latín e inglés) puede referirse a:
 Sulphur (Oklahoma), ciudad ubicada en el condado de Murray en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Sulphur (Luisiana), ciudad ubicada en la parroquia de Calcasieu en el estado estadounidense de Luisiana.
 Port Sulphur, establecimiento localizado en la ribera occidental del río Misisipi.
 Municipio de Sulphur (Arkansas), municipio ubicado en el condado de Miller en el estado estadounidense de Arkansas.
 Sulphur Springs (Texas), ciudad ubicada en el condado de Hopkins en el estado estadounidense de Texas.
 Sulphur Springs (Ohio), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Ohio.
 Sulphur Springs (Indiana), pueblo ubicado en el condado de Henry en el estado estadounidense de Indiana.
 Sulphur Rock (Arkansas), pueblo ubicado en el condado de Independence en el estado estadounidense de Arkansas.
 Sulfur, una canción de la banda estadounidense Slipknot

Otros
 Sulphur Springs